Thøgersen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Thøger, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1964), économiste norvégien ;
 Svein Thøgersen (né en 1946), rameur d'aviron norvégien ;
  (1885–1947), homme politique danois ;
 Thomas Thøgersen (né en 1968), joueur de football danois ;
  (1926–2016), athlète danois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien